«Шлюха 2» () — американский документально-художественный фильм о проституции.
Продюсер и режиссёр — Амос Коллек.
Фильм не связан сюжетной линией с фильмом Кена Расселла «Шлюха».

Сюжет 
Американский пожилой писатель получил задание от редакции написать книгу о жизни проституток.
Прибыв в крупнейший город страны Нью-Йорк он начинает опрашивать путан о их жизни.
Каждая «ночная бабочка» рассказывает свою историю появления на панели.
Во всех историях наблюдается либо разочарование в жизни, либо несчастья и трагедии.

В ролях 
 Нэнси МакФерсон — в роли себя
 Пэт Келли — в роли себя
 Сильвия Хилл — в роли себя
 Мэри Нельсон — Мэри Лоу
 Стейси Гудвин — в роли себя
 Абелардо Коймбре — в роли себя
 Гилберт Гилс — Верон
 Марла Сукареца — Лори
 Кэти Уайт — в роли себя
 Амос Коллек — Джек
 Джессика Сэгер — Сюзан
 Алисия Миллер — Тино
 Эрин МакМёртри — Лиза
 Роберт Кербек — Боб
 Фил Паролизи — Тони

См. также 
 Шлюха (фильм, 2004) — в сюжете этого фильма тоже есть социологическое исследование о проституции.

Ссылки 

Фильмы о писателях
Фильмы-драмы США
Проституция в фильмах
Докудрамы
Фильмы США 1994 года